Das Bankers Trust Building ist ein nach Plänen des Architekturbüros Trowbridge & Livingstone 1912 vollendeter Wolkenkratzer in Lower Manhattan, New York. Es ist ein 164 Meter hohes Gebäude mit 37 Stockwerken. Das Gebäude nimmt einen ganzen Block ein und zieht sich entlang der Nassau Street von Wall Street bis Pine Street. Direkt gegenüber liegen Federal Hall und New York Stock Exchange.

Der erste Bauabschnitt begann 1910 mit dem Abriss des 20 Stockwerke hohen Gillender Building. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung war es das höchste Bankgebäude der Welt. Die Pyramide auf der Spitze des Gebäudes diente als Inspiration für das Logo der Bankers Trust Company. Das 31. Stockwerk gehörte einmal J. P. Morgan und wurde später in ein Restaurant umgewandelt, das als "The 14 Wall Street" bis April 2006 bestand.

Literatur

Weblinks 

Hochhaus in Manhattan
Erbaut in den 1910er Jahren
Hochhaus in Nordamerika